Adelaide International 1 2023 – Simplu masculin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Adelaide jucat pe o suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare.Gaël Monfils a fost campionul en-titre, dar a ales să nu-și apere titlul.

Novak Djokovic l-a învins pe Sebastian Korda în finală, cu scorul de 6–7(8–10), 7–6(7–3), 6–4 câștigând titlu la simplu masculin la Adelaide International 1 2023. În finală el a salvat un punct de meci. Acesta a fost al 92-lea titlu la simplu a lui Djokovic din Circuitul ATP, egalând recordul lui Rafael Nadal.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe

Adelaide International
ATP Tour 2023